Рана може бити:

 Рана, повреда
 Рана (Лоуни), насељено мјесто у округу Лоуни, Устечки крај, Чешка Република
 Рана (Хрудим), насељено мјесто у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република